Qimatulivik bezeichnet:
 Qimatulivik (Berg, Nuuk) (auch Qimatuliviit Qaqqaat), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qimatulivik (Bucht, Akunnaap Nunaa), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qimatulivik (Bucht, Tinuteqisaaq Killeq), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qimatulivik (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qimatulivik (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qimatulivik (Insel, Naajamiut), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qimatulivik (Insel, Qeqertarsuatsiaq) (auch Kangilerngata Qeqertarsua), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qimatulivik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qimatulivik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland